Brunesi – abitanti di Bruno (Italia)
Brunesi – abitanti di La Bruna